Sabrina Vega – Scacchista spagnola.
Sabrina Vega – Ginnasta statunitense.